Atzgersdorf ist der Name folgender Orte:

 Atzgersdorf, Gemeindeteil des Wiener Bezirks Liesing
 Atzgersdorf (Gemeinde Pfarrkirchen), Ortsteil der Gemeinde Pfarrkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich